Monster har flere betydninger:

 Uhyre – synonym for monster.
 Monster (album) – album fra R.E.M.
 Monster (film fra 2003) – en film om den amerikanske seriemorder Aileen Wuornos.
 Monster (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Amanda Sø Leth-Nissen
 Monster (program) – dansk computerprogram fra 80'erne til konstruktion af perspektivtegninger.
 Monstrum (virksomhed) – dansk virksomhed, der bygger legepladser.